Le qualificazioni del singolare  dello  Serbia Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Lu Yen-Hsun (primo turno)
  Marsel İlhan (ultimo turno)
  Jurij Ščukin (primo turno)
  Vincent Millot (secondo turno)

 Martin Kližan (qualificato)
 Franko Škugor (qualificato)
 Adrian Ungur (qualificato)
 Nikola Ćirić (secondo turno)

Qualificati

  Alexander Peya
  Adrian Ungur

  Franko Škugor
  Martin Kližan

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Collegamenti esterni 
 

Serbia Open 2011
ATP World Tour 2011